Ве́ра Серге́евна Акса́кова (, с. Ново-Аксаково,  , Оренбургской губернии — , ) — общественный деятель, мемуаристка.

Дочь писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Сестра славянофилов Константина Сергеевича и Ивана Сергеевича Аксаковых.

Биография 
Воспитывалась дома (с 1826 – в Москве). Восприняв умонастроение своего брата К. Аксакова, стала ревностным пропагандистом славянофильских идей, одним из идейных вдохновителей движения, в которое в то время входили: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин. Была активным участником, и по сути дела, организатором, литературно-общественного салона в доме Аксаковых в Москве и в подмосковном именье Абрамцево, частыми посетителями которого  были: Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, С. П. Шевырев и многие другие.

Вера Сергеевна всю свою жизнь провела в семейном кругу, заботясь о родных и близких. Деятельно помогала своему отцу Сергею Тимофеевичу Аксакову в его работе над «Историей моего знакомства с Гоголем». Когда он к концу своей жизни практически потерял зрение, записывала под диктовку его сочинения.

Сохранился её «Дневник за 1854 — 1855 гг.» (1-е из: СПб., 1913, неоднократно издавался в дальнейшем), который содержит ценнейшие материалы, о жизни и быте семьи Аксаковых, литературных нравах того времени и об отношении славянофилов к переломным историческим событиям тех лет.

Библиография 
Аксакова В. С. Дневник 1854 - 1855 гг. М., 2004

Примечания

Литература 
 Анненкова, Е. И. Аксаковы. - СПб.: Наука, 1998. (Преданья русского семейства)
 Кошелев, В. Век семьи Аксаковых // Север. - Петрозаводск, 1996 . - N 1 - 4
 Лобанов, М. П. Сергей Тимофеевич Аксаков. - М.: Мол. гвардия, 1987. (Жизнь замечательных людей.)
 

Писательницы России XIX века
Авторы дневников
Вера Сергеевна